Клеффель () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Клеффель, Арно (1840—1913) — немецкий композитор, дирижёр и музыкальный педагог.
 Клеффель, Филипп (1887—1964) — генерал Вермахта, участник Второй мировой войны, кавалер Рыцарского железного креста.